Грамматин ― фамилия:
 Грамматин, Александр Пантелеймонович (1931―2014) — советский и российский учёный в области вычислительной оптики, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР и Премии Совета Министров СССР.
 Грамматин, Николай Фёдорович (1786—1827) — поэт, переводчик, филолог.